Mekonnen ou Mekonen est un sont des patronymes éthiopiens pouvant désigner:

Patronyme
Abebe Mekonnen (né en 1964), coureur de fond éthiopien
 (né en 1957), coureur cycliste éthiopien

 (né en 1963), homme politique éthiopien
Deresse Mekonnen (né en 1987), athlète éthiopien en  mètres
 (1975-2013), chanteur et compositeur de reggea éthiopien
Hailu Mekonnen (né en 1980), athlète éthiopien de cross-country
 (c. 1954-2019), officier de l'armée éthiopienne
 (né en 1958), coureur cycliste éthiopien
Tsegaye Mekonnen (né en 1995), coureur longue distance éthiopien
 (1945-1972), activiste marxiste éthiopien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme éthiopien